Сончино — село в Каменском районе Воронежской области России.

Административный центр Сончинского сельского поселения

География

Улицы

Ссылки 
 

Населённые пункты Каменского района (Воронежская область)